Балакирев, Иван:
 Балакирев, Иван Алексеевич (1699—1763) — шут императора Петра I и герой пьесы Григория Горина.
 Балакирев, Иван Андреевич ( ? — 1546) – московский боярин и воевода на службе у царя Ивана Грозного.